Анцута () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Анцута, Анджей (1919—2009) — польский оператор и фотограф.
 Анцута, Ежи Казимир (?—1737) — религиозный и государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Анцута, Мацей Юзеф (?—1723) — религиозный и государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Анцута, Михаил Иероним (ум. после 1724) — религиозный и государственный деятель Великого княжества Литовского.